Witold Chrzanowski (historyk) (ur. 1963) – polski pisarz historyczny
 Witold Chrzanowski (polityk) (ur. 1959) – polski polityk, samorządowiec, rolnik